Regal Records ist der Name folgender Plattenlabel:

 Regal Records (1914), britisches Plattenlabel 
 Regal Records (1920), spanisches Plattenlabel
 Regal Records (1921), US-amerikanisches Plattenlabel
 Regal Records (1949), US-amerikanisches Plattenlabel